Losowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Losowoje (Amur, Belogorsk), Dorf im Rajon Belogorsk, Oblast Amur
 Losowoje (Amur, Tambowka), Dorf im Rajon Tambowka, Oblast Amur
 Losowoje (Belgorod, Belgorod), Dorf im Rajon Belgorod, Oblast Belgorod
 Losowjoe (Belgorod, Rowenki), Dorf im Rajon Rowenki, Oblast Belgorod
 Losowoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kahlholz, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Losowoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kremitten und Podollen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Losowoje (Kaliningrad, Krasnosnamenskoje), Siedlung im Rajon Krasnosnamenskoje, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Salten, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Losowoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1936: Eszeratschen, 1936–1938 Escheratschen, 1938–1946 Eschenhang, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Losowoje (Tjumen), Siedlung in der Oblast Tjumen

 russische Schreibweise der ukrainischen Siedlung städtischen Typs Losowe